Satu Nou se poate referi la:

Localități din România
Satu Nou, Arad
Satu Nou, Argeș
Satu Nou, Bihor
Satu Nou, Bistrița-Năsăud
Satu Nou, Brașov
Satu Nou, Călărași
Satu Nou, Dâmbovița
Satu Nou, Galați
Satu Nou, Giurgiu
Satu Nou, Gorj
Satu Nou, Mehedinți
Satu Nou, Teleorman
Satu Nou, Tulcea
Satu Nou (Baba Ana), Prahova
Satu Nou (Banca), Vaslui
Satu Nou (Belcești), Iași
Satu Nou (Berezeni), Vaslui
Satu Nou (Ciorăști), Vrancea
Satu Nou (Colonești), Bacău
Satu Nou (Crețești), Vaslui
Satu Nou (Gheorghe Doja), Mureș
Satu Nou (Glodeanu-Siliștea), Buzău
Satu Nou (Grădinari), Olt
Satu Nou (Lipănești), Prahova
Satu Nou (Lipova), Bacău
Satu Nou (Mihăilești), Buzău
Satu Nou (Mircea Vodă), Constanța
Satu Nou (Muntenii de Sus), Vaslui
Satu Nou (Ocland), Harghita
Satu Nou (Oltina), Constanța
Satu Nou (Oncești), Bacău
Satu Nou (Orlea), Olt
Satu Nou (Panciu), Vrancea
Satu Nou (Parincea), Bacău
Satu Nou (Pârgărești), Bacău
Satu Nou (Pochidia), Vaslui
Satu Nou (Sânpetru de Câmpie), Mureș
Satu Nou (Schitu Duca), Iași
Gârciu, Harghita, denumită între 1964–2011 Satu Nou
Satu Nou (Sirețel), Iași
Satu Nou (Solești), Vaslui
Satu Nou (Șcheia), Iași
Satu Nou (Urechești), Bacău
Localități din România cu nume compuse
Satu Nou de Jos, Maramureș
Satu Nou de Sus, Maramureș

Vezi și 
 Satu (dezambiguizare)
 Satu Mare (dezambiguizare)
 Satu Mic (dezambiguizare)